Hotel Plaza, o Plaza Hotel puede referirse a:

El Hotel Plaza, en Buenos Aires, Argentina;
El Hotel Plaza, en La Habana, Cuba;
El Hotel Plaza, en Nueva York, Estados Unidos.